Miriam – nome proprio di persona italiano femminile
Miriam – figura biblica
Miriam – gruppo musicale italiano
Miriam (o Myriam) – fratellanza esoterica fondata da Giuliano Kremmerz
102 Miriam – asteroide della fascia principale
Isole di Miriam – isole russe situate nella Terra di Francesco Giuseppe